Дупликатура (,  «удваивать») — анатомическое образование, состоящее из двух слоев какой-либо пластинчатой структуры.

Дупликтура в организме человека
 Девственная плева — наиболее известный частный случай дупликатуры в организме человека.
 Крайняя плоть — дупликатура кожи полового члена (или клитора), покрывающая его головку.
 Брыжейка — до недавнего времени считалось дупликатурой брюшины.
 Эпитарзус — дупликатура конъюнктивы глазного яблока между её переходной складкой и хрящом верхнего века.
 Мягкое нёбо — дупликатура слизистой оболочки с заключенным в ней небным апоневрозом и мышцами.

Анатомия